Карасакал — многозначный термин:

 Карасакал — историческая личность, предводитель Башкирских восстаний 1735—1740 годов.
 Карасакал — некрополь, погребально-культовый комплекс XVII — начала XX века в Западном Казахстане.
 Карасакал — исчезнувшее село (аул) на территории современного Бабаюртовского района Дагестана в России.
 Карасакал — село в Мактааральском районе Южно-Казахстанской области Казахстана.
 Карасакал — казахский род.
 Кара-Сакал — село в Сокулукском районе Чуйской области Киргизии.